Twyford – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Twyford and Stenson – civil parish
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Twyford and Thorpe – civil parish
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Twyford – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)